Аса Акира (, наст. имя Аса Такигами, ; род. 3 января 1986 года, Нью-Йорк, США) — американская порноактриса и фотомодель.

Биография 
«Аса» — настоящее имя актрисы (яп. 朝), означает «утро». Псевдоним «Акира» появился от одноимённой японской манги.

Акира родилась в Нью-Йорке. С 6 до 13 лет жила в Японии, где ходила в американскую школу. Начала карьеру работой фотомоделью, затем снялась в нескольких сценах с женщинами, с 2008 года снимается в порно с мужчинами.
Была номинирована на несколько наград за роль в фильме Дэвида Аарона Кларка Pure.

В 2011 году журнал Complex поставил её на 6 место в списке «50 самых горячих азиатских порнозвёзд всех времён».

Была помолвлена с  Рокко Ридом. C 29 декабря 2012 года по 2017 год была замужем за порноактёром и режиссёром Тони Рибасом. В марте 2019 у неё появился сын от других отношений.

По данным на 2014 год, Аса Акира снялась в 442 порнофильмах и срежиссировала 8 порнолент.

Акира считает себя феминисткой.

Избранная фильмография 
 Bombshell Bottoms 4 (2008)
 Control Freaks (2008)
 Make Me Creamy 4 (2008)
 Asian Fucking Nation 3 (2009)
 Pure (2009)
 Asa Akira Is Insatiable (2010)
 Asian Booty (2010)
 Bootylicious Girls (2010)
 Buttwoman vs. Slutwoman (2010)
 Deep Anal Drilling 2 (2010)
 Invasian 4 (2010)
 Performers of the Year 2011 (2010)
 Pornstar Superheroes (2010)
 Tori Black Is Pretty Filthy 2 (2010)
 A.S.A Asian Sex Addict (2011)
 Asa Akira Is Insatiable 2 (2011)
 Ass Worship 12 (2011)
 Kagney Linn Karter is Relentless (2011)
 Mandingo Massacre 2 (2011)
 Once You Go Black 6 (2011)
 Performers of the Year 2012 (2011)
 Seduction (2011)
 I Am Natasha Nice (2012)
(2017)
 Family guy (S16 E01) (2017)

Премии и номинации 

 2008 — Rog Awards (Critic) Winner — Starlet of Year
 2009 — XBIZ Award номинация — New Starlet of the Year
 2010 — AVN Award номинация — Best Actress — Pure
 2010 — AVN Award номинация — Best Couples Sex Scene — Pure
 2010 — AVN Award номинация — Best New Starlet
 2010 — AVN Award номинация — Most Outrageous Sex Scene — Pure
 2010 — XRCO Award номинация — Single Performance, Actress — Pure
 2011 — AVN Award — Best All-Girl Three-Way Sex Scene — Buttwoman vs. Slutwoman
 2011 — AVN Award — Best Anal Sex Scene — Asa Akira Is Insatiable
 2011 — AVN Award — Best Double Penetration Sex Scene — Asa Akira Is Insatiable
 2011 — AVN Award — Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) — Asa Akira is Insatiable
 2011 — номинация на AVN Award за «Лучшую сцену втроём (2 девушки и мужчина)» в фильме Rachel Starr Is Badass вместе с Рэйчел Старр и Миком Блю
 2012 — XBIZ Award — Лучшая исполнительница года
 2012 — AEBN VOD awards — Performer of the Year
 2012 — AVN Award — Лучшая сцена стриптиза
 2012 — AVN Award — Лучшая сцена мастурбации
 2012 — AVN Award — Best Anal Sex Scene
 2012 — AVN Award — Best Double-Penetration Scene
 2012 — AVN Award — Best Three-Way Sex Scene, Boy/Boy/Girl
 2012 — AVN Award — Best Group Sex Scene
 2012 — AVN Award — Best All-Sex Release for Asa Akira Is Insatiable 2
 2013 — AVN Award — Best POV Sex Scene — Asa Akira to the Limit
 2013 — AVN Award — Best Group Sex Scene — Asa Akira Is Insatiable 3
 2013 — AVN Award — Best Double-Penetration Sex Scene — Asa Akira Is Insatiable 3
 2013 — AVN Award — Best Three-Way Sex Scene — Girl/Girl/Boy — Asa Akira Is Insatiable 3
 2013 — AVN Award — Female Performer of the Year

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Выпускники Средней школы Вашингтона Ирвинга (Нью-Йорк)
Эротические фотомодели США
Деятели феминизма США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы Urban X
Члены Зала славы XRCO